SWAT — серия компьютерных игр, разработанных Sierra Entertainment, посвященная работе полицейских подразделений SWAT. Изначально в рамках серии выпускались квесты под общим названием Police Quest. Разработку возглавлял гейм-дизайнер Sierra Entertainment Джим Уэльс, имевший опыт работы в калифорнийском дорожном патруле. Со снижением популярности жанра квестов в 1990-х и уходом Джима Уэльса из Sierra Entertainment серия переориентировалась на action. Продюсером серии стал бывший шеф лос-анжелесского полицейского департамента Дэрил Гейтс.

После релиза Гейтсом Police Quest: Open Season, Sierra искала новые жанры для популярной серии полицейских симуляторов. Police Quest: SWAT и Police Quest: SWAT 2 были пятой и шестой играми в серии Police Quest, пока название Police Quest не было заменено на SWAT в более поздних играх этой линейки.

Список игр 
 серия Police Quest
 1987: Police Quest: In Pursuit of the Death Angel
 1988: Police Quest II: The Vengeance
 1991: Police Quest III: The Kindred
 1993: Police Quest: Open Season
 серия SWAT
 1995: Police Quest: SWAT — разработчик и издатель Sierra Entertainment
 1998: Police Quest: SWAT 2 — разработчик Yosemite Entertainment, издатель Sierra Entertainment
 1999: SWAT 3: Close Quarters Battle — разработчик и издатель Sierra Entertainment
 2003: SWAT: Global Strike Team (XBOX, PS2) — разработчик Argonaut Games, издатель Sierra Entertainment
 2003: SWAT: Urban Justice (анонсирована, но отменена)
 2005: SWAT 4 — разработчик Irrational Games, издатель Vivendi Universal Games и Sierra Entertainment
 2006: SWAT 4: The Stetchkov Syndicate — разработчик Irrational Games, издатель Vivendi Universal Games и Sierra Entertainment
 2006: SWAT Force (Java) — разработчик Kaolink, издатель Vivendi Games Mobile
 2007: SWAT: Target Liberty (PSP) — разработчик 3G Studios, издатель Sierra Entertainment
 2008: SWAT Elite Troops (Java) — разработчик Rovio Mobile, издатель Vivendi Games Mobile

Ссылки 
 Серия игр SWAT на сайте MobyGames 

Серии компьютерных игр